Coppa Svizzera – Coppa Svizzera di calcio maschile
 Coppa Svizzera – Coppa Svizzera di calcio femminile
 Coppa Svizzera – Coppa Svizzera di hockey su ghiaccio
 Coppa Svizzera – Coppa Svizzera di hockey su ghiaccio femminile
 Coppa Svizzera – Coppa Svizzera di hockey su pista femminile
 Coppa Svizzera – Coppa Svizzera di hockey su pista maschile
 Coppa Svizzera – Coppa Svizzera di pallacanestro
 Coppa Svizzera – Coppa Svizzera di pallacanestro femminile
 Coppa Svizzera – Coppa Svizzera di pallavolo maschile
 Coppa Svizzera – Coppa Svizzera di pallavolo femminile
 Coppa Svizzera – Coppa Svizzera di tennistavolo